Tijuca puede hacer referencia a:

Aves
 Tijuca un género de aves en la familia Cotingidae (es endémica).

Río de Janeiro
 Tijuca, tradicional barrio de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
 Barra da Tijuca, región y barrio del mismo nombre situado en el oeste de la ciudad brasileña de Río de Janeiro
 Parque Nacional da Tijuca, parque nacional de Brasil que se localiza en la ciudad y estado de Río de Janeiro.